Tržič (gemeente), gemeente in Slovenië
 Tržič (plaats), hoofdplaats van deze gemeente.
 Tržič (Dobrepolje), plaats in de Sloveense gemeente Dobrepolje.